Jako Bitva u Stockachu se označuje více bitev:

 Bitva u Stockachu (1799) – 25. března 1799, jedna z bitev druhé koaliční války
 Bitva u Stockachu (1800) – 3. května 1800, jedna z bitev druhé koaliční války